En Japón han existido varias formaciones políticas con ese nombre:

 el Partido liberal fundado en 1881;
 el Partido liberal fundado en 1945;
 el Partido liberal fundado en 1950;
 el Partido liberal fundado en 1998;
 el Partido Liberal fundado en 2016;